Highlander (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Highlander (film), een Brits/Amerikaanse fantasy film uit 1986
 Highlander (Man), een locatie op het eiland Man, in het circuit Snaefell Mountain Course
 Highlander (televisieserie), een Engelstalige fantasy/SF televisieserie gebaseerd op de film uit 1986

Zie ook 
 Highlanders, een infanteriebataljon binnen de Britse Landmacht